Montemayor – comune spagnolo nella provincia di Cordova
Montemayor del Río – comune spagnolo nella provincia di Salamanca
Montemayor de Pililla – comune spagnolo nella provincia di Valladolid